La Vie parisienne est le titre de :

 La Vie parisienne un opéra-bouffe de Jacques Offenbach

Cinéma 
 La Vie parisienne est un film de Robert Siodmak, sorti en 1935
 La Vie parisienne est un film de Christian-Jaque, sorti en 1977
 La Vie parisienne est un film de Hélène Angel, sorti en 1995
 La Vie parisienne est un film de Vincent Dietschy, sorti en 2012

Télévision 
 La Vie parisienne est un téléfilm de Pierre Cavassilas diffusé en 1991

Presse 
 La Vie parisienne est un magazine mondain et littéraire créé en 1863.

Homonymie de titre